Il singolare del torneo di tennis ATP Praga 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Sergi Bruguera che ha battuto in finale Andrej Česnokov 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Sergi Bruguera (campione)
 Magnus Gustafsson (semifinali, ritiro)
 Andrej Česnokov (finale)
 Fabrice Santoro (primo turno)

 Richard Fromberg (primo turno)
 Carlos Costa (quarti di finale)
 Nicklas Kulti (quarti di finale)
 Magnus Larsson (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Praga 1993
ATP Tour 1993